2 miejscowości w Polsce: 
 Ryszewko – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. żnińskim, w gminie Gąsawa 
 Ryszewko – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. pyrzyckim, w gminie Pyrzyce